Forss ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Forss (* 1985), schwedische Schauspielerin
 Christian Forss (* 1981), finnischer Sänger
 Iikka Forss (* 1976), finnischer Schauspieler
 Marcus Forss (* 1999), finnischer Fußballspieler
 Matti Forss (* 1957), finnischer Eishockeyspieler
 Tero Forss (* 1968), finnischer Fußballspieler

Siehe auch:

Forss, Alias des Musikers Eric Wahlforss